Кодува́ння:
 Кодування інформації — операція заміни коду текстових даних; заміна звичайних текстових даних скороченими умовними позначеннями; переклад будь-якої інформації, вираженої засобами природної мови, в послідовність умовних символів, сигналів за певними правилами, що називають кодом.
 Кодування символів — таблиця, яка кожному символу з певного набору ставить у відповідність послідовність байтів.
 Кодування (медицина) — лікування нетрадиційними медичними методами від алкоголізму або куріння тютюну.
 Кодування (програмування) — процес написання програмного коду обраною мовою програмування.
 Кодування (телекомунікації) — перетворення будь-якої інформації на послідовність імпульсів, що мають властивість самосинхронізації для передачі через телекомунікаційні канали.
 Кодування (хімія)

Див. також 
 Кодова сторінка

Література 
 
 
 slovnyk.net Кодува́ти

Посилання 
 Електронні системи: навчальний посібник / Й. Й. Білинський, К. В. Огороднік, М. Й. Юкиш. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — 208 с.